Аранга ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бетансос. Занимает площадь 119,6 км². Население — 2126 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Ла-Коруньи